Портстьюарт:

 Портстьюарт — малый город района Колрейн, находящийся в графстве Лондондерри Северной Ирландии.
 Портстьюарт — североирландский футбольный клуб из города Портстьюарт